Woodbourne es el nombre de dos localidades en los Estados Unidos:

  Woodbourne (Nueva York).
  Woodbourne (Pensilvania).